A final do individual geral feminino da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada no North Greenwich Arena de Londres, em 2 de agosto.

Medalhistas

Qualificatória

Apenas duas ginastas por cada país poderiam avançar para as finais. Em alguns casos, a terceira ginasta pode substituir uma ginasta melhor classificada em seu país de acordo com os critérios estabelecidos por seu Comitê Olímpico Nacional.

Q – Qualificada para a final
R – Reserva

Final

Ver também
Biografias dos ginastas

Geral

Ligações externas

 

Individual geral feminino